Prometheus steht für:

 Prometheus, Gestalt der griechischen Mythologie
 Prometheus (Dramenfragment), unvollendetes Drama von Johann Wolfgang von Goethe
 Prometheus (Hymne), Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe
 Prometheus (Baum), 1964 in Nevada gefällte 5000-jährige Kiefer
 Prometheus (Kafka), Erzählung von Franz Kafka
 Prometheus (Kokoschka), Gemälde von Oskar Kokoschka
 Prometheus (Liszt), sinfonische Dichtung von Franz Liszt
 Prometheus (Orff), Oper von Carl Orff
 Prometheus – The Discipline of Fire & Demise, Studioalbum der Metal-Band Emperor
 Prometheus – Dunkle Zeichen, US-amerikanisch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2012
 Protagonist der Tragödie Der gefesselte Prometheus (Aischylos)
 Das Netz – Prometheus, österreichische Staffel der Anthologie-Serie Das Netz (2022)

Alltag und Technik:
 Prometheus (Getriebebauer), ein in Berlin-Reinickendorf ansässiger Getriebehersteller, 1925 bis 1983
 Prometheus (Software), eine Überwachungssoftware für Server und Netzwerke
 Prometheus (Illustrierte), von 1889 bis 1921
 Prometheus (Bildarchiv), ein digitales Bildarchiv für Kunst- und Kulturwissenschaften
 Prometheus (Forschungsprogramm), ein europäisches Projekt für führerlose Autos
 ehemaliger Name der italienischen Fähre Zeus Palace

Raumfahrt und Astronomie:
 Prometheus (Mond), Saturnmond
 (1809) Prometheus, Asteroid des Hauptgürtels
 Prometheus (Vulkan), aktiver Vulkan auf dem Jupitermond Io
 Prometheus (Satelliten), US-amerikanische militärische Kleinsatelliten
 Prometheus (Raketentriebwerk), ein Raketentriebwerk der ESA/ArianeGroup
 Projekt Prometheus, ein Nuklearantrieb für Raumfähren begonnen im Jahr 2003/USA
 Eingestelltes Raumgleiterprojekt der Orbital Science Corporation 2010/2011, siehe NASA HL-20

Siehe auch
 Goldener Prometheus (Filmpreis)
 Goldener Prometheus (Journalistenpreis)
 Prométhée. Le Poème du feu
 Der gefesselte Prometheus